Plojhar je příjmení, které neslo vícero osobností. Mimo jiné:

Skutečné postavy 
 Josef Plojhar – odpadlý katolický kněz, lidovecký politik a ministr několika československých vlád

Fiktivní postavy 
 Jan Maria Plojhar – hlavní postava stejnojmenného románu Julia Zeyera

Jiná použití 
 v českém prostředí, zejména mezi katolíky a lidovci, se používá jako synonymum pro zrádce a odpadlíka.

Reference 

Česká příjmení